Der Suomen Cup 2016 war die 62. Austragung des finnischen Pokalwettbewerbs. Er wurde vom finnischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand am 24. September 2016 im Ratinan Stadion von Tampere statt.

Pokalsieger wurde zum ersten Mal Seinäjoen JK. Das Team setzte sich im Finale nach Elfmeterschießen gegen HJK Helsinki durch und qualifizierte sich damit für die 1. Qualifikationsrunde der Europa League. Titelverteidiger IFK Mariehamn war in der 6. Runde gegen den FC Lahti ausgeschieden.

Alle Begegnungen wurden in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde das Spiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

Teilnehmende Teams 
Die Teilnahme war freiwillig. Insgesamt 125 Mannschaften hatten für den Pokalwettbewerb gemeldet. In den ersten drei Runden traten Teams aus der Kolmonen (4. Liga) oder tiefer an. Die Mannschaften der zweiten und dritten Liga, sowie sechs Erstligisten stiegen in der 4. Runde ein. Die anderen sechs Teams der 1. Liga kamen in der 5. Runde hinzu.

1. Runde 
Teilnehmer: Sechs Teams aus der Kolmonen (IV), fünf Teams aus der Nelonen (V), zwei Teams aus der Vitonen (VI) und ein Team aus der Kutonen (VII).

|}

2. Runde 
Teilnehmer: Die 7 Sieger der 1. Runde, weitere 34 Teams aus der Kolmonen (IV), 22 Teams aus der Nelonen (V), 7 Teams aus der Vitonen (VI) und 10 Teams aus der Kutonen (VII).

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 40 Sieger der 2. Runde.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 20 Sieger der 3. Runde, 6 Teams aus der Veikkausliiga (I), 9 Teams aus der Ykkönen II) und 17 Teams aus der Kakkonen (III).

|}

5. Runde 
Teilnehmer: Die 26 Sieger der 4. Runde und sechs weitere Erstligisten.

|}

6. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der 5. Runde.

|}

Viertelfinale 
Teilnehmer: Die acht Sieger der 6. Runde.

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten im Football Archive finlandfootball.net
 Suomen Cup 2016 transfermarkt.de
 Finale 2016 soccerway.com 

2016
Fußballsaison 2016